Ел Аламбике има више значења:

 Ел Аламбике (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аламбике (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Аламбике (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику